Bitwa pod Lützen (1632) – bitwa z okresu wojny trzydziestoletniej, odbyła się 16 listopada 1632
 Bitwa pod Lützen (1813) – bitwa z okresu wojen napoleońskich, odbyła się 2 maja 1813